Saint-Savin (Gironde)
 Saint-Savin (Isère)
 Saint-Savin (Hautes-Pyrénées)
 Saint-Savin (Vienne)

En ook:
 Kanton Saint-Savin (Gironde)
 Kanton Saint-Savin (Vienne)